

Sigle 
 Federazione Sindacale di Polizia – sindacato italiano della Polizia di Stato
 Figlie di San Paolo – istituto di vita consacrata femminile
 File Service Protocol – protocollo di trasferimento file tra client e server 
 Fratelli di San Patrizio – istituto di vita consacrata maschile
 Free State Project
 FSP Group – azienda taiwanese di elettronica

Codici 
 FSP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Saint-Pierre, Saint-Pierre e Miquelon

Mineralogia 
 Fsp – abbreviazione del gruppo del feldspato

Note